Klimpt ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Klimpt (1858–1928), deutscher Ingenieur und Konteradmiral der Kaiserlichen Marine
 Johann Klimpt (1910–1995), österreichischer Pädagoge und Leiter der Sozialakademie der Arbeiterkammer Österreichs